czarkówka –  rodzaj grzybów
 Czarkówka Duża – wieś w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim w gminie Perlejewo
 Czarkówka Mała – wieś w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim w gminie Perlejewo